Ô Canada est l'hymne national du Canada ;
 Ô Canada! mon pays, mes amours est une chanson patriotique canadienne-française écrite par George-Étienne Cartier au  ;
 O Canada! est un film en Circle-Vision 360° proposé au sein du pavillon Canada situé à Epcot.